Osoby o tym nazwisku:
 Bengt Forsberg – szwedzki pianista i organista
 Emil Forsberg – szwedzki piłkarz
 Filip Forsberg – szwedzki hokeista
 Lars Lennart Forsberg – szwedzki reżyser filmowy i scenarzysta
 Magdalena Forsberg – szwedzka biegaczka narciarska i biathlonistka, olimpijka
 Monica Forsberg – szwedzka piosenkarka, autorka tekstów i pisarka
 Peter Forsberg – szwedzki hokeista, olimpijczyk